Rockville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Rockville Township (Illinois)
 Rockville Township (Kansas)
 Rockville Township (Stearns County, Minnesota)
 Rockville Township (Bates County, Missouri)